Amanda Donohoe (née en 1962), actrice et productrice anglaise
Amee Donohoe (née en 1980), surfeuse australienne
Charles Donohoe, joueur de tennis australien
Shelagh Donohoe (née en 1965), rameuse d'aviron américaine